

Кизилжар — селище, Жанааркинський район, Улитауська область
 Кизилжар — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Кизилжар — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Кизилжар — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Кизилжар — село, Аральський район, Кизилординська область
 Кизилжар — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Кизилжар — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Кизилжар — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Кизилжар — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Кизилжар — село, Індерський район, Атирауська область
 Кизилжар — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Кизилжар — аул, Каратальський район, Жетисуська область
 Кизилжар — село, Кегенський район, Алматинська область
 Кизилжар — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Кизилжар — аул, Мартуцький район, Актюбинська область
 Кизилжар — аул, Махамбетський район, Атирауська область
 Кизилжар — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Кизилжар — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Кизилжар — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Кизилжар — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Кизилжар — аул, Хобдинський район, Актюбинська область
 Кизилжар — село, Цілиноградський район, Акмолинська область